Зейнеп Кьосе () е турска актриса.

Биография 
Зейнеп Кьосе е родена на 18 май 1985 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Зейнеп Кьосе в SinemaTürk 
 Зейнеп Кьосе в Diziler.com 
 Зейнеп Кьосе в Sinemalar.com 
 Зейнеп Кьосе в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул